Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 336 dans le monde.

 Route 336 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route nationale 336 en France